Dane kan syfta på:

 DANE – statistik information i Colombia Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Antarktis 

 Mount Dane, 

Robotskapade Antarktisförgreningar